

Населені пункти та їхні частини
 Рамоти — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Рамоти — село в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Рамоти — осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки